Татпроф — российская компания по производству алюминиевых профилей методом экструзии. Находится в Татарстане (город Набережные Челны), входит в 100 крупнейших предприятий республики.

История 
Основана в 1990 году как ЗАО «Профиль-холдинг»

В 1993—1994 годы проектируется и осваивается оснастка для прессования, развивается сотрудничество с РАФ (Рижский Автобусный Завод). С запуском прессового комплекса ПБ-8841 усилием 1250 т.с. объём прессования увеличивается до 1500 тонн в год. Принимается стратегия вертикальной интеграции, повышается качество и ассортимент профиля, разрабатываются первые базовые элементы строительной системы Татпроф. В 1995 году вошла в список «100 лучших товаров России»..

К 2000 году увеличиваются производственные площади.

В 2009 году рыночная конъюнктура побудила компанию «Татпроф» искать все новые сегменты и рынки, потребляющие продукцию алюминиевой промышленности. В связи с этим не остался без внимания большой и сложный рынок Европы..

В 2010 году на предприятии произошел запуск второй линии полимерно-порошковой покраски производственной мощностью 100 000 м².в месяц. Через год был запущен новый прессовый комплекс максимальной производительностью 2,1 т в час и позволяющий прессовать профили длинной до 12 м. В этом же году была монтирована дополнительная линия покраски, позволяющая красить дополнительно до 350 000 м². профиля в месяц.

Собственники и руководство 
Сергей Сергеевич Рачков — Генеральный Директор АО «Татпроф».

Сергей Геннадьевич Рачков — Председатель совета директоров АО «Татпроф». Депутат Госсовета РТ. Лучший руководитель года (1998,2001, 2003, 2004).

Показатели деятельности 
Доля рынка компании на российском рынке составляет 27 %. Структуру объёма реализации составляет чертежный профиль — 53 %, системный профиль — 40 % и 7 % сортамент.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 «ТАТПРОФ» в Приволжском федеральном округе
 «ТАТАПРОФ» в Нижнем Новгороде

Компании Татарстана
Предприятия Набережных Челнов